Hollós Endre az HBO sikersorozatának, az Aranyéletnek az egyik főszereplője. A széria első illetve második évadában a karaktert Anger Zsolt alakítja, a második évad visszatekintő jeleneteiben Kovács Tamást láthatják a nézők a szerepben, míg az első évad visszaemlékezésében Dobos Andor formálja meg a szerepet.

Előélete 

Hollós és Miklósi Attila kapcsolata 1986-ban vette kezdetét, mikor is egy tavaszi napon Miklósi rajtakapta Hollóst, ahogyan benzint lop az édesapja szolgálati járművéből. A két baráttá váló fiatal a 90-es években rendszeresen utazott Hollandiába, kiegészülve a később oligarchává váló Gál Ferenccel, valamint annak tragikus sorsú menyasszonyával, Gemenci Marival. Utazásaik célja minden esetben biztosítási csalás elkövetése volt, melyet autók összetörésével követtek el. Az ilyen "balesetek" során mindig Miklósi vezette az összetört autót, és Hollós ült az anyósülésen. 1992 tavaszán aztán tragédia történt: egy megállapodás szerint Gál vezethette az összetörésre váró autót (édesapja BMW-jét), ám kábítószer hatása alatt balesetet szenvedett. A balesetben Gál elveszítette egyik lábát, barátnője pedig életét vesztette. Hollós hiába próbálta kiszabadítani a bajba jutott párt, az autó lángra kapott, és a pánikrohamot kapó Miklósi elvonszolta barátját a helyszínről. A két férfi kapcsolatát egy életre meghatározta ez a momentum. 

Hollós a 90-es évek közepére megalapította saját cégét, az Ultrasped Kft.-t. Miklósi Attila és felesége, Janka, aki korábban Hollós barátnője volt, 1997-ben felkérte Hollóst, hogy vállalja el fiuk, Márk keresztapaságát. A férfi a keresztelő után megígérte barátainak, hogy a gyerek, valamint Attiláék mindenben számíthatnak rá a későbbiekben.

1. évad 

Filmszereplők
Kitalált magyar személyek, lények